Варесе (Варезе):

Топоним 
 Варесе — город в Италии.
 Варесе — озеро в Италии.
 Варесе — провинция Италии.

В спорте 
 Варезе — итальянский баскетбольный клуб из одноимённого города.
 Варезе — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Варезе-Лигуре
 Варес